L'assedio di Macallè o (Assedio di Makallé) durò dal 15 dicembre 1895 al 22 gennaio 1896, nell'ambito della guerra di Abissinia
 Macallè (altre volte Makallè o Mek'elē, in amarico መቀሌ) è la capitale della Regione dei Tigrè in Etiopia
 Macallè è stato un sommergibile della Regia Marina.
 Macallè,  o cartocci siciliani dolce siciliano 
 La presa di Macallè, romanzo di Andrea Camilleri

Note